Джеймс Лафайетт Дикки (; 2 февраля 1923, Атланта, Джорджия, США — 19 января 1997, Колумбия, Южная Каролина, США) — американский поэт, писатель. Автор романа-бестселлера «Избавление» (1970), экранизированного в одноимённом фильме (1972). В 1977 году выступил с чтением своего стихотворения «Сила полей» на инаугурации президента Джимми Картера.

Биография

Ранние годы 
Дикки родился в семье адвоката Юджина Дикки и Мейбелл Свифт в городе Атланта, штат Джорджия, где он учился в комплексной государственной  () в районе Бакхед в Атланте. После окончания средней школы Северного Фултона в 1941 году Дикки закончил аспирантуру в  () в  (). В 1942 году он поступил в  в Южной Каролине и играл там же за колледж в команде американского футбола на позиции тейлбека ().

Карьера 
На первой войне

Во время второй мировой войны он бросил колледж после первого семестра чтобы поступить в армейский воздушный корпус и уйти на фронт, служил в морской авиации, как оператор радара в ночной истребительной эскадрилье.

Между войнами — обучение на учёные степени

После войны окончил Университет Вандербильта с отличием со степенью преподавателя английского языка и философии, а также по специальности астрономия в 1949 году. Там же он получил степень магистра английского языка в 1950 году.

Дикки преподавал в качестве преподавателя английского языка в Университете Райса в Хьюстоне, штат Техас, в 1950 году и, после своей второй службы в ВВС, с 1952 по 1954 год.

На второй войне

Во время войны в Корее на два года покидает университет, служит в ВВС США.

Писатель и поэт

После участия во второй войне продолжил преподавание в Университете Райса с 1952 по 1954 год. В течение 1955—1956 учебного года преподавал в Университете Флориды, а затем несколько лет работал в рекламном агентстве, в частности, занимался копирайтингом и помогал руководить творческой работой с The Coca-Cola Company и Lay’s Potato Chips. Однажды он сказал, что начал свою карьеру в рекламе, чтобы «заработать немного денег». Дикки также сказал: «я продавал свою душу дьяволу весь день… и пытался выкупить ее ночью». В конце концов его уволили за уклонение от выполнения служебных обязанностей.

В 1960 году выходит первый сборник стихов «Камень» (, 1960). В дальнейшем публикуются его книги стихов «Шлемы» (, 1964) и «Песенка о бродячем музыканте» (, 1965), за которую Дикки был удостоен Национальной книжной премии (), победитель конкурса NBA-1965.

В 1967 году выходит том собрания стихотворений «Стихи 1957—1967» (). Дикки принимает должность профессора английского языка в Университете Южной Каролины в Колумбии, избирается консультантом поэзии в Библиотеке Конгресса. Выходит несколько его сборников публицистической и литературно-критической прозы.

Бестселлер и экранизация

В 1970 году Джеймс Дикки издал роман «Избавление», который стал бестселлером и через два года был экранизирован в нашумевшем одноименном фильме «Избавление» (, 1972). Дикки появляется в конце этого фильма, снятого по его одноимённому роману, в эпизодической роли шерифа. Фильм получил три номинации на премию «Оскар».

Профессионализм и популярность

Поэт был приглашен прочесть своё стихотворение «Сила полей» () на инаугурации президента Джимми Картера в 1977 году.

Последние книги стихов свидетельствуют о влиянии, которое на поэта оказала Библия.

Личная жизнь 
В ноябре 1948 года он женился на Максин Сайерсон и через три года у них родился первый сын Кристофер, а второй сын, Кевин, родился в 1958 году.

Через два месяца после смерти Максин в 1976 году Дикки женился на Деборе Додсон. Их дочь Бронвен родилась в 1981 году.

Кристофер Дикки, первый сын — стал писателем и журналистом, освещал события на Ближнем Востоке в «Ньюсуик». В 1998 году Кристофер написал книгу о своем отце и своих собственных иногда непростых отношениях со своим отцом, озаглавленную «Лето освобождения». Он умер в июле 2020 года.

Кевин Дикки, второй сын — интервенционный рентгенолог, живет в Уинстон-Сейлеме, Северная Каролина.

Бронвин Дикки, дочь — писательница. Ее первая книга «Питбуль: Битва за американскую икону» была опубликована в 2016 году.

Смерть 
Джеймс Дикки умер после продолжительной болезни 19 января 1997 года, в возрасте 73 лет, через шесть дней после своего последнего занятия в Университете Южной Каролины, где с 1968 года он преподавал как Поэт-лауреат США (1966—1968). Последние годы своей жизни Дикки провел в больницах и вне их, страдая от тяжелого алкоголизма

, желтухи и позже легочного фиброза.

Библиография 

 «Камень» (Into the Stone and Other Poems), 1960;
 «Утопая вместе со всеми» Drowning with Others (1962);
 «Две поэмы Воздуха» Two Poems of the Air(1964);
 «Шлемы» Helmets (1964);
 «Песенка о бродячем музыканте» Buckdancer’s Choice: Poems (1965);
 «Стихотворения 1957—1967» (Poems 1957-67), 1967;
 The Achievement of James Dickey: A Comprehensive Selection of His Poems (1968);
 The Eye-Beaters, Blood, Victory, Madness, Buckhead and Mercy (1970);
 «Избавление», роман, (Deliverance), 1970;
 «Обмен» Exchanges (1971);
 «Иерихон: Запечатленный Юг» Jericho: The South Beheld (1974);
 «Зодиак» The Zodiac (1976);
 Veteran Birth: The Gadfly Poems 1947-49 (1978);
 Head-Deep in Strange Sounds: Free-Flight Improvisations from the unEnglish (1979);
 «Сила полей» The Strength of Fields (1979);
 Falling, May Day Sermon, and Other Poems (1981);
 «Раннее движение» The Early Motion (1981);
 Puella (1982);
 Värmland (1982);
 False Youth: Four Seasons (1983);
 «Какое-то время и место» For a Time and Place (1983);
 Intervisions (1983);
 «Центральное движение: Поэмы» The Central Motion: Poems 1968-79 (1983);
 Bronwen, The Traw, and the Shape-Shifter: A Poem in Four Parts (1986);
 Alnilam (1987);
 The Eagle’s Mile (1990);
 The Whole Motion: Collected Poems 1949-92 (1992);
 Float Like a Butterfly, Sting Like the Bee;
 «Белое море» To The White Sea (1993).

Фильмография 
 «Избавление» () — фильм по сценарию романа Джеймса Дикки, 1972 год (в котором он также сыграл Шерифа Булларда в эпизодической роли в конце фильма);
 «The Call of the Wild» — адаптированная для телевидения версия сценария по повести Джека Лондона, 1976 год.

Документальный фильм о деятельности Дикки 
 «Lord, Let Me Die, But Not Die Out» — документальный фильм Стэнли Кронера о Джеймсе Дикки, 1970 год.

Примечания

Ссылки 
 Кэтрин ван Спэнкерен. Американская поэзия после 1945 г. Анти-Традиционализм Джеймс Дикки (р. 1923 г.).
 Джеймс Дики (web.archive.org)
 Сайт современной американской поэзии.
 Академия американских поэтов.
 Нью-Джорджия. Энциклопедия.
 James L. Dickey: Poetry Foundation (Search:).
 Drowning with others; poems.

Родившиеся в 1920-е годы
Родившиеся в Атланте
Преподаватели Флоридского университета
Гейнсвилл
Преподаватели вузов Флориды
Преподаватели Университета Райса
Южно-Каролинский университет
Преподаватели вузов Южной Каролины
Преподаватели Университета Южной Каролины
Преподаватели Университета штата Калифорния в Нортридже
Поэты США
Поэты-лауреаты США
Похороненные в Южной Каролине